Макке́нзи, реже Маке́нзи () — шотландская фамилия, производное от неё личное имя (чаще женское) и топоним:

Известные носители

А 
 Макензи, Артур Форд (1861—1905) — английский шахматный композитор.
 
 Маккензи, Артур Джон (1871—1949) — британский шахматист, трехкратный чемпион Шотландии

Б 
 Маккензи, Бенджамин (род. 1978) — американский актёр.

Г 
 Маккензи, Генри (1745—1831) — шотландский писатель, драматург, поэт и издатель.
  (1937—2014) — бывший игрок Высшей Бейсбольной лиги и менеджер младшей лиги.

Д 
 Маккензи, Джон (1937—2018) — канадский хоккеист.
 Макензи, Джордж Генри (1837—1891) — шотландский и американский шахматист.
 Маккензи, Джордж Паттон (1873—1953) — географ, управляющий школами и комиссар по золоту Юкона.
 Маккензи, Джулия — английская актриса, певица, театральный режиссёр.
 Маккензи, Дон (кёрлингист) (род. 1957) — канадский кёрлингист.
 Маккензи, Дональд (1879—?) — канадский гребец, серебряный призёр Олимпийских игр 1904 года.
 Маккензи, Дункан (1861—1934) — шотландский археолог.
 Маккензи, Дэвид (род. 1966) — шотландский режиссёр и сценарист, живущий и работающий в Глазго.
 Маккензи, Дэн (геофизик) (род. 1942) — английский геофизик.

Ж 
 Маккензи, Жаклин (род. 1967) — австралийская актриса.

К 
 Маккензи, Кевин (род. 1954) — американский артист балета и хореограф.
 Маккензи, Келли Линн (более известна под фамилией Скотт; род. 1976) — канадская кёрлингистка.
 
 Маккензи, Колин (1754—1821) — шотландский индолог.
 Маккензи, Колин (род. 1963) — британский легкоатлет-копьеметатель.
 Маккензи, Комптон (1883—1972) — шотландский писатель и сценарист.
 Маккензи, Куини (1930—1998) — художница, австралийская аборигенка.

Л 
 Маккензи, Лайонел (1919—2010) — американский экономист.
 Маккензи, Линда (род. 1983) — австралийская пловчиха.
 Маккензи, Люси (род. 1977) — шотландская художница.

М 
 Маккензи, Маргерит (более известна под фамилией Пидлинг; род. 1932) — генерал-губернатор Багамских Островов с 8 июля 2014 года.
 Маккензи, Марк (футболист) (род. 1999) — американский футболист.

О 
 Маккензи, Остин (род. 1993) — американский актёр и певец.

П 
 Маккензи, Питер (род. 1966) — новозеландский шахматист.

Р 
 Маккензи, Рэналд (1840—1889) — офицер армии США.

С 
 Маккензи, Скотт (1939—2012) — американский певец.
 Маккензи, Скотт (род. 1980) — снукерист.
 Маккензи, Софи (род. 1992) — новозеландская гребчиха.

Т 
 Маккензи, Томас (1854—1930) — новозеландский политик.
 Маккензи, Томасин (род. 2000) — новозеландская актриса.
 Маккензи, Тристон (род. 1997) — американский бейсболист.

Ф 
 Маккензи, Фэй (1918—2019) — американская актриса.
 Мекензи, Фома Фомич (1740—1786) — российский контр-адмирал, основатель Севастополя.

Ш 
 Маккензи, Шейн (род. 1973) — австралийский бобслеист.

Э

Топоним

Канада 
 Маккензи — крупнейшая река Канады, открытая Александром Маккензи в 1789 году.
 Маккензи — горный массив на северо-западе Канады.
 Маккензи — открытый залив у северных берегов Канады между мысом Кей и дельтой реки Макензи.
 Маккензи — автомобильная трасса, соединяющая провинцию Альберта и Северо-западные территории.

США 
 Маккензи — округ в штате Северная Дакота.
  — река в штате Орегон.
  — деревня в штате Миссури, США.

Прочее 
 Маккензи — бразильский футбольный (после 2006 года — баскетбольный) клуб, основанный в 1914 году.

См. также 
 Маккензи-Кинг
 Маккензи Коллеж